Тюленев Виталий Иванович (28 февраля 1937, Ленинград — 25 августа 1997, Санкт-Петербург) — советский живописец, график, Заслуженный художник РСФСР, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Тюленев Виталий Иванович родился 28 февраля 1937 года в Ленинграде.

В 1949 году в двенадцать лет Виталий Тюленев становится учеником знаменитой ленинградской Средней художественной школы (ныне художественный лицей имени Б. В. Иогансона). Увлечение рисованием помогло будущему художнику сделать первый самостоятельный шаг к выбору своего пути. Подготовке, которую получали тогда её ученики, могли бы позавидовать выпускники иных художественных институтов и академий.

В 1956 Тюленев окончил Среднюю художественную школу и поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина на факультет живописи. Занимался у Петра Фомина, Виктора Орешникова. В 1962 году он оканчивает институт по мастерской профессора Евсея Моисеенко. Дипломная работа — жанровая картина «Первая борозда». В одном выпуске с Виталием Тюленевым институт окончили Валентин Вильдгрубе, Анатолий Ивасенко, Владислав Левант, Юрий Павлов, Юрий Пенушкин, Олег Татарников и другие талантливые молодые художники.

После окончания института в 1962—1966 годах Виталий Тюленев продолжил обучение в творческой мастерской Академии художеств СССР под руководством профессора В. М. Орешникова. В 1963 г. он впервые участвует во Всесоюзной художественной выставке «Физкультура и спорт в изобразительном искусстве», проходившей в Москве. С 1964 года постоянно участвовал в выставках, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Писал пейзажи, портреты, жанровые композиции, работал в технике масляной живописи и акварели. Среди показанных на выставках произведений этого периода картины «Рассвет», «Серебряные города», «Весна в деревне Остров», «Ледоход» (все 1964), «В школу» (1964), «Весенний ковёр» (1965), «Плотогоны», «Тёплый вечер», «Ливни» (все 1967) и другие.

После окончания творческой мастерской Виталий Тюленев в 1966—1972 годах преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, однако затем оставил педагогическую работу и всецело посвятил себя осуществлению творческих замыслов. Главная тема его будущих произведений вызревала постепенно из впечатлений детства и юности, из ранних мальчишеских увлечений, переросших уже в зрелые годы в неизбывную тягу к общению с природой.

В работах Виталия Тюленева традиционное натурное письмо в конце 1960-х сменяется сочинёнными композициями, населёнными образами из прошлого, из детских и юношеских лет, и объединёнными в плоскости картины вопреки законам времени и пространства. Их отбор, монтаж обусловлены авторским мировосприятием и поэтическим чутьём. Начиная с 1971 года в некоторых картинах художника появляется новый лирический герой — мальчишка-подросток, поэтическая натура, которому доверено представлять позицию автора в его «странствиях во времени» в пространстве холста. Этот приём использован в работах «Лето» (1971), «Голуби», «На плоту», «Улица детства» (все 1972), «Первые стихи» (1973), «Белая ночь» (1974) и других.

Позже, обращаясь к извечным вопросам о смысле бытия, о конфликте поколений и драматических поворотах в судьбах Отечества художник станет вводить в ткань произведений в качестве такого героя условный образ своих родителей, а также некий отстранённый образ, наделённый некоторым внешним сходством с автором, как, например, в работе «Полночь» (1990). Собственно цвет и колорит при этом утрачивают самодостаточную ценность, образуя некую зыбкую отстранённую среду, некий живописный эквивалент времени, из которого проступают образы-символы, складывающиеся в тексты и послания.

Среди произведений Виталия Тюленева, представленных на крупнейших выставках 1970—1990 годов, работы «Ира» (1971), «Лесное озеро», «Первые стихи» (обе 1973), «Журавли. 1 Мая в деревне Косово» (1975), «Платок из Рима» (1975), «Селькор» (1976), «Разговор с Лениным» (1977), «Город на двоих», «Северная столица» (обе 1978), «Зажигающая берёзы» (1979), «Корзина с рыжиками» (1980), «Антоновские яблоки» (1980), «Поздние рыбаки» (1980), «Берёзовый сок» (1981), «Вечер в лесничестве» (1982), «Семейный альбом» (1983), «Тревожное время» (1984), «Мороз и солнце» (1985), «Зимний вечер», «Опавшие яблоки» (обе 1988), «Семейный портрет», «Полночь» (обе 1990), «Светлой памяти кобылы Римки» (1993), «Осень» (1995) и другие.

Виталий Тюленев был членом Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР) с 1964 года. В 1984 году он был удостоен почётного звания Заслуженный художник РСФСР. Его персональные выставки были показаны в Ленинграде (1991) и Петербурге (1997, 2008).

В. Тюленев был одним из участников Группы "Одиннадцати".  Группа  наиболее ярких представителей "левого ЛОСХа" объединилась для участия в двух выставках, в 1972 и 1976 году. В группу входили также  Завен Аршакуни, Валерий Ватенин, Ярослав Крестовский, Герман Егошин, Борис Шаманов, Виктор Тетерин, Валентина Рахина, Евгения Антипова, Леонид Ткаченко, Константин Симун, художников поддерживал также искусствовед Л. В. Мочалов. Выставки прошли в выставочном зале Союза Художников России на Охте.

Скончался в Санкт-Петербурге 25 августа 1997 года на 61-м году жизни. 

Произведения В. И. Тюленева находятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, в музеях и частных собраниях в России, Германии, КНР, Великобритании, Франции, США, Италии и других странах.

Примечания

Галерея

Выставки

Источники 
 Ленинград. Зональная выставка. Л., Художник РСФСР, 1965. С.57.
 Колесова О. Две тысячи встреч. На выставке «Ленинград». // Ленинградская правда, 1964, 4 ноября.
 Молдавский Д. «Ленинград». На зональных художественных выставках // Литературная Россия, 1964, 27 ноября.
 Копелян Г. Удачи и просчёты молодых // Смена, 1964, 28 ноября.
 Буткевич О. От находок к открытиям. Заметки с выставки «Ленинград» // Советская культура, 1964, 26 декабря.
 Кривенко И. «Ленинград» (раздел живописи) // Художник. 1965, № 3. С.27-36.
 Вьюнова И. Главный герой — современник // Искусство. 1965, № 3. С.9.
 Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. Л., Художник РСФСР, 1970. С.30.
 Вторая республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. — М: Советский художник, 1965. — С.40.
 Дмитренко А., Фёдорова Н. А где же молодость? О «Выставке молодых». // Смена, 1966, 11 ноября.
 Третья Республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. М., МК РСФСР, 1967. С.58.
 Аникушин М. О времени и о себе. // Вечерний Ленинград, 1967, 17 октября.
 Дмитренко А. О времени, о человеке… // Смена, 1967, 11 ноября.
 Каталог произведений художников Российской Федерации, переданных в дар организациям и учреждениям культуры (1963—1971 гг.). — М: СХ РСФСР, 1972. — С.117.
 Наш современник. Каталог выставки произведений ленинградских художников 1971 года. — Л: Художник РСФСР, 1972. — С.22.
 По родной стране. Выставка произведений художников Ленинграда. 50 Летию образования СССР посвящается. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1974. — С.26.
 Арбузов Г. С мыслью о родине. // Ленинградская правда, 1972, 10 октября.
 Рощин А. Традиционная осенняя. // Ленинградская правда, 1973, 18 декабря.
 Каталог выставки одиннадцати ленинградских художников. — Л: Художник РСФСР, 1976.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1974. — С.11.
 Яковлева Л. Величие подвига. // Вечерний Ленинград, 1975, 27 мая.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1980. — С.26.
 Дмитренко А. Мир современника. // Ленинградская правда, 1975, 12 октября.
 Губарев А. На полотнах — человек труда. Выставка «Наш современник». // Ленинградский рабочий, 1975, 11 октября.
 Леняшин В. Думая о будущем. Время. Художник. Творчество. // Вечерний Ленинград, 1976, 26 января.
 Портрет современника. Пятая выставка произведений ленинградских художников 1976 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — С.21.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1976. — С.32.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 60-летию Великого Октября. — Л: Художник РСФСР, 1982. — С.23.
 Дмитренко А. Человек на своей земле // Ленинградская правда, 1977, 20 ноября.
 60 лет Великого Октября. Республиканская выставка произведений художников РСФСР. — М: Советский художник, 1977. — С.39.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1978 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — С.17.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 2. — М: Советский художник, 1979. — С.458.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — С.25.
 Петербург — Петроград — Ленинград в произведениях русских и советских художников. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1980. — С.119.
 Леняшин В. Поиски художественной правды // Художник. 1981, № 1. С.8-17.
 По Родной стране. Всероссийская художественная выставка. — М: Советский художник, 1981. — С.18.
 Мы побратимы — сохраним мир. Третья совместная выставка произведений художников Ленинграда и Дрездена. — Дрезден: Бюро изобразительных искусств окружного совета Дрездена, 1986. — С.158,159,207.
 Выставка произведений советских художников, посвящённая 150-летию железных дорог страны. Живопись. Графика. Скульптура. Каталог. М., 1987.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1987. — С.134.
 Russian Paintings. 1989 Winter Show. — London: Roy Miles Gallery, 1989. — Р. 5,83.
 Интерьер и натюрморт. Выставка произведений живописи художников Российской Федерации. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1991. — С.55.
 Выставка произведений 26 ленинградских и московских художников. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1990. — С.42-43,53.
 Виталий Иванович Тюленев. Выставка произведений. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1991.
 Saint-Petersbourg — Pont-Audemer. Dessins, Gravures, Sculptures et Tableaux du XX siecle du fonds de L' Union des Artistes de Saint-Petersbourg. — Pont-Audemer: 1994. — Р.70,72,84.
 Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. — Санкт-Петербург: ЦВЗ «Манеж», 1997. — С.300.
 Художники круга 11-ти. Из коллекции Николая Кононихина. — СПб, Мемориальный музей Н. А. Некрасова, 2001. С.3.
 Мочалов Л. Группа «Одиннадцати» // Художник Петербурга. 2000, нояб.-дек. (№ 5) — 2002, июль-авг. (№ 9).
 Время перемен. Искусство 1960—1985 в Советском Союзе. — Санкт-Петербург: Государственный Русский музей, 2006. — С.179.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — С.9, 21, 262, 267, 344, 354, 352, 371, 395—407, 445. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007. — С.90.
 А. В. Данилова. Группа одиннадцати как художественное явление в изобразительном искусстве Ленинграда 1960—1980 годов.//Общество. Среда. Развитие. Научно-теоретический журнал. № 3, 2010. С.160-164.
 Стерлигов В. Выступление на выставке одиннадцати на Охте( 1972). / Experiment/Эксперимент: Журнал русской культуры. № 16: Шестнадцать пятниц: Вторая волна ленинградского авангарда. Издание подготовила Елена Спицына: В 2-х ч. LA (USA), 2010. Ч.1. С.246-248 .

См. также 

 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Ссылки 

Выпускники Санкт-Петербургского художественного лицея
Художники Санкт-Петербурга
Художники-пейзажисты России
Художники-реалисты
Акварелисты
Члены Союза художников СССР
Заслуженные художники РСФСР
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников